Okręty US Navy o nazwie USS "Robert E. Peary":
 Pierwszy "Robert E. Peary" (DE-132) był niszczycielem eskortowym typu Edsall, który był w służbie w latach 1943-1947.
 Drugi "Robert E. Peary" (FF-1073) był fregatą typu Knox, który pozostawał w służbie w latach 1972-1995; następnie przekazany Tajwanowi, gdzie służy jako "Chi Yang" (932).
 Trzeci USNS "Robert E. Peary" (T-AKE-5) jest okrętem transportowym typu Lewis and Clark, został zwodowany w 2007.

Imię "Robert E. Peary" nosił również statek transportowy typu "Liberty" (1942-1963) i współczesna jednostka pomocnicza USNS "Robert E. Peary".

Zobacz też 
USS "Peary"

Robert E. Peary